Внешнеторговый оборот — измеряемый в денежном выражении экономический показатель, характеризующий объём внешней торговли страны, группы стран или административно-территориального образования (региона) за определенный период времени: месяц, квартал, год. Равен сумме стоимостей экспорта и импорта.

Крупнейшие страны по внешнеторговому обороту 

Источник: Данные по экспорту . Данные по импорту . The World Factbook.

Примечания 

Экономические сравнения стран
Мировая экономика
Международная торговля
Макроэкономика